Rakoczy bzw. Rákóczy ist der Familienname folgender Personen:

 Ferenc Rákóczy (* 1967), Schweizer Schriftsteller
 Helena Rakoczy (1921–2014), polnische Turnerin
 Jessica Rakoczy (* 1977), kanadische Boxerin und MMA-Kämpferin
 Tadeusz Rakoczy (* 1938), polnischer Bischof

Siehe auch:
 Rákóczi